Arvisura, Aredvi Sura Anahita, egy perzsa istenség
 Arvisura, egy mítoszrendszer és hitvilág összefoglaló neve, ami Paál Zoltán állítása szerint ősi hun–magyar törzsek történelmén alapul
Arvisura, Arvisura Színházi Társaság, a Szkéné Színház keretében 1980–1996 között működő, Somogyi István vezette társulat